Tikhménevo (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Tikhménevo (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Tikhménevo (Iaroslavl), localitat de la província de Iaroslavl, a Rússia